Tugaske puede hacer referencia a:
 Saskatchewan, localidad de Saskatchewan, Canadá.
 Tugaske, cráter del planeta Marte.